JDX – codice aeroportuale IATA dell'central Bus. District, Houston, Stati Uniti